Пуап, Ролан де ла (; 1920—2012) — французский лётчик, виконт, Герой Советского Союза (1944).
  (1743—1794), первый священник, избранный во французские Генеральные штаты 1789 года.